El término Barthez puede hacer referencia a:
Fabien Barthez (futbolista, piloto)

Paul Joseph Barthez (médico)